From the Heart – album di Hank Crawford del 1962
 From the Heart – album di Tom Jones del 1966
 From the Heart – traccia dell'album Generation X dei Generation X del 1978
 From the Heart – album di Terumasa Hino del 1991
From the Heart – album di Doug Stone del 1992
From the Heart – album di Ankie Bagger del 1993
 From the Heart – album di Willie Hutch del 1994
From the Heart – album degli Another Level del 1998
 From the Heart – album di Rozz Williams del 1998
From the Heart – singolo degli Another Level del 1999, tratto dall'album Nexus
 From the Heart – traccia dell'album The Reason degli Hoobastank del 2003
From the Heart – album di Katherine Jenkins del 2007